CBG steht als Abkürzung für:

 Cannabigerol, ein Cannabinoid
 Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz
 Charles-Bukowski-Gesellschaft
 Cigar-Box-Gitarre, ein Saiteninstrument

 Coordination gegen Bayer-Gefahren, deutsche Umweltschutzorganisation
 Corticosteroid binding globulin, ein Transportprotein für Glucocorticoide, siehe Transcortin
 GX Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Kambodscha, ITU-Code

Abkürzung